Анастасій Панкевич (1882—1942) — священик, блаженний Римсько-Католицької Церкви.
 Панкевич Богдан Романович (* 1957) — український політик, громадський діяч, публіцист, дипломат.
 Еугеніуш Панкевич (1857—1898) — польський композитор, піаніст, педагог.
 Каріна Панкевич — уругвайська транс-активістка.
 Панкевич Михайло Іванович (1757—1812) — математик, професор Московського університету.
 Тадеуш Панкевич (1908—1993) — власник аптеки «Під орлом» у Кракові, єдиної аптеки, що працювала в краківському гетто. Праведник народів світу.
 Юзеф Панкевич (1866—1940) — польський художник.

Див. також 
 Панькевич
Польські прізвища